Die Pan-Pacific Championship 2008 war die erste Austragung dieses Wettbewerbs. Die Spiele wurden am 20. und 23. Februar 2008 im Aloha Stadium in Honolulu ausgetragen. Sieger wurde der japanische Vertreter Gamba Osaka.

Spielplan 
Alle Zeitangaben in der Alaska-Hawaii Standard Time (MEZ −11 Stunden)

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballveranstaltung 2008
nl:Pan-Pacific Championship 2008